

Biografia e carriera militare 
Castellano nasce nel 1964 a Patchogue, nello stato di New York da una famiglia italoamericana di religione cattolica. Figlio di una segretaria di parrocchia ricevette un'educazione dalla chiesa cattolica, lavorando come chierichetto presso la Our Lady of Mount Carmel Catholic Church di Patchogue, dove un suo prozio era stato anche parroco.

Nel 1990 si laurea presso la United States Naval Academy, arruolandosi volontario nella Marina degli Stati Uniti e guadagnando un Bachelor of Science Degree in History. Ha inoltre frequentato la Naval Postgraduate School, guadagnando un Master of Science in Systems Technology, la United States Naval War College e un Master of Arts in National Security and Strategic Studies.

Dirottamento della MV Maersk Alabama 

Castellano è noto soprattutto per aver partecipato all'operazione di salvataggio di Richard Phillips, capitano della nave portacontainer MV Maersk Alabama rapito da quattro pirati somali l'8 aprile 2009. Dopo che membri dell'equipaggio della nave catturata sono riusciti a riconquistare la nave, i pirati si ritirarono, prendendo in ostaggio Phillips a bordo di una scialuppa di salvataggio.

Il comandante della Bainbridge, al fianco della fregata USS Halyburton e della portaelicotteri USS Boxer, riceve dalla Casa Bianca l'ordine di optare per una soluzione pacifica e tenta di salvare l'ostaggio prima che la scialuppa raggiunga la costa somala, con l'ordine di agire solo se la vita dell'ostaggio è in grave pericolo.

Il 12 aprile, dopo quattro giorni di negoziazioni, i cecchini appartenenti al DEVGRU dei Navy SEAL aprirono il fuoco sulla scialuppa uccidendo tre pirati e traggono in salvo il capitano Phillips, mentre Abduwali Muse, il capo dei pirati, viene invece catturato sulla Bainbridge e condannato a 33 anni di carcere per pirateria.

La storia di questo dirottamento, il primo ai danni di una nave statunitense in 200 anni di storia navale, è stata documentata dal saggio del 2010 Il dovere di un capitano di Richard Phillips e dal film del 2013 Captain Phillips - Attacco in mare aperto, diretto da Paul Greengrass, con protagonista Tom Hanks nel ruolo di Phillips e Yul Vazquez nel ruolo di Castellano.

Vita privata 
Frank Castellano è sposato dal 1991 con Lisa, da cui ha avuto due figlie.

Onorificenze 
  Meritorious Service Medal (2)
  Navy and Marine Corps Commendation Medal (3)

Altri progetti